Aquarius steht für:

 Wassermann (Sternbild), ein Sternbild

Tiere, Pflanzen, Taxa
 Aquarius (Gattung), eine Gattung der Wasserläufer

Einrichtungen
 Aquarius (Labor), ein Unterwasserhabitat der National Oceanic and Atmospheric Administration im Atlantik vor den Florida Keys
 Aquarius-Wassermuseum, ein Museum in Mülheim an der Ruhr

Unternehmen und Marken
 ein mineralstoffhaltiges Sportgetränk, siehe Liste der Getränkemarken der Coca-Cola Company im deutschsprachigen Raum#Aquarius
 Aquarius Beach Buggies, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Fahrzeuge und Schiffe
 Aquarius (Schiff), als Seenotrettungschiff eingesetztes Vermessungsschiff, früheres deutsches Fischereischutzschiff Meerkatze (Bj. 1977)
 Landemodul von Apollo 13

Filme, Lieder, Medien
 Aquarius (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie über Charles Manson aus dem Jahre 2015
 Aquarius (Film), ein brasilianischer Kinofilm von Kleber Mandonça Filho aus dem Jahre 2016
 ein Lied aus dem Musical Hair
 als Aquarius/Let the Sunshine In ein Titel der US-Gruppe The 5th Dimension aus dem Jahr 1969  
 ein Lied aus dem gleichnamigen Album der dänischen Musikgruppe Aqua, siehe Aqua (Band)
 Aquarius – Theater des Todes, ein Kinofilm aus dem Jahr 1987
 Polizeiruf 110: Aquarius, deutscher TV-Krimi (2010)

Technische Geräte und Instrumente
 Mattel Aquarius, 8-Bit-Heimcomputer von Mattel
 das Hauptinstrument des Erdbeobachtungssatelliten SAC-D
 eine Heißwasserrakete, siehe Wasserrakete#Heißwasserrakete

Aquarius ist der Ringname folgender Personen:
 Yoshihiro Tajiri (* 1970), japanischer Wrestler